Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1972 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Željko Franulović era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Karl Meiler ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-7, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1972